The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins es un libro del 2015 escrito por la antropóloga americana china Anna Lowenhaupt Tsing. El libro describe y analiza la globalización de la cadena productiva con las matsutake setas.

Contenido 
La seta del fin del mundo de los usos Mundiales el matsutake como el punto a favor focal que explora lo que Tsing describe como el fin de progreso capitalista como degradación ecológica y económico precarity proliferar en el veinte-primer siglo. El matsutake está considerado una delicadeza y es una seta que thrives en humano-perturbó bosques, foraged por humanos en locales como diversos cuando Oregón, Yunnan, y Lapland. En el libro, Tsing sigue foragers cuando  buscan setas, los comerciantes quiénes compran y venderles, y los consumidores japoneses quién especialmente premio les, en gran parte tan regalos.

Tsing destaca tanto la resiliencia del matsutake, que los humanos han descubierto que no se puede domesticar, y los entrelazamientos y la codependencia de diferentes especies, o "ensamblajes" de múltiples especies, no solo en la supervivencia de entornos precarios y perturbados, sino en la creación de nuevos entornos o ambientes. Sobre tales ensamblajes, Tsing escribe: …Uno podría decir que pinos, matsutake, y humanos todos cultivan cada cual al otro involuntariamente. Hacen cada cual al otro proyectos mundiales posibles. Este modismo me ha dejado para considerar como los paisajes generalmente son producto del diseño involuntario, es decir, la superposición de actividades hacen interactuar los seres humano y no humanos. El diseño es claro en el ecosistema del paisaje. Pero ninguno de los agentes ha planeado este efecto. Los humanos se unen a otros seres no humanos para hacer la tierra habitable en un diseño involuntario. Ciertos sitios són más que obras sobrehumanas, y los paisajes son herramientas radicales para descentrar la capacidad humana. Los paisajes no son depósitos de acción histórica: son activos. Veure paisatges en formació mostra que els humans s’uneixen a altres éssers vius en mons que configuren.La autora se basa en estos temas no solo para criticar el capitalismo, sino también para la noción de la utilidad de una única "crítica unitaria" del capitalismo, defendiendo en cambio la importancia de respuestas diversas y contingentes. Tsing escribe que "[para] entender el capitalismo (y no solo sus alternativas) ... no podemos quedarnos dentro de la lógica de los capitalistas; necesitamos un ojo etnográfico para ver la diversidad económica a través de la cual la acumulación es posible".

Premios y reconocimientos 
The Mushroom at the End of the World ha ganado numerosos premios, incluido el Premio Víctor Turner de Escritura Etnográfica 2016 de la Asociación Americana de Antropología y el Premio del Libro Gregory Bateson 2016 de la Society for Cultural Anthropology.   El libro también fue nombrado mejor libro de 2015 de Kirkus Reviews y Times Higher Education.

Reseñas

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de Princeton University Press
Libros críticos del capitalismo
Libros de antropología